Louis Napoléon Murat, né le  à Passy (aujourd'hui incorporé à Paris) et mort le  à Paris, est un cavalier français.

Il obtient la médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 1900 en chevaux de selle, mais le concours étant officieux, ce résultat n'est pas reconnu par le Comité international olympique.

Famille
Louis Napoléon Murat est cinquième enfant et troisième fils de Lucien Murat, second fils de Joachim Murat et de Caroline Bonaparte, prince de Pontecorvo, puis  prince Murat.

Marié le 23 novembre 1873 à Odessa à l’aristocrate ukrainienne Eudoxia Mikhaïlovna Somova (Kharkov, 17 février 1851 - Nice, 6 mai 1924), Louis Napoléon Murat a trois fils : 
 Eugène Louis Michel Joachim Napoléon Murat (Brevannes, 10 janvier 1875 - Mitterteich, 26 juillet 1906), qui épouse à Nice le 26 avril 1899 Violette Jacqueline Charlotte Ney d'Elchingen (Rocquencourt, 9 septembre 1878 - Paris, 19 juillet 1936), fille de Michel-Aloys Ney et de sa femme Paule Furtado-Heine. Dont : 
 Pierre Eugène Louis Michel Joachim Napoléon Murat (Paris, 6 avril 1900 - Rabat, 30 juillet 1948), épouse à Jouyen-Josas le 12 juillet 1934 avec la princesse Isabelle Françoise Hélène Marie d'Orléans (Paris, 27 novembre 1900 - Louveciennes, 12 février 1983), sans postérité.
 Paule Caroline Mathilde Murat (Paris, 21 Mai 1901 - Paris, 29 Mai 1937), mariée en premières noces à Paris le 28 août 1919 (div. Paris, 21 mai 1926) avec Bertrand Marie Ponce François Raphaël de Faucigny-Lucinge (Paris, 13 décembre 1898 - Paris, 22 février/octobre 1943), prince de Faucigny-Lucinge et Coligny, prince de Cystria, et mariée en deuxièmes noces à Paris le 11 octobre 1928 (div. Paris, 1 juillet 1936) avec Edmond François Eugène Edmond-Blanc (Neuilly, 2 novembre 1904 - Neuilly, 16 juin 1952)
 Caroline Rose Eugénie Murat (Paris, 7 août 1903 - Paris, 17 novembre 1959), mariée à Paris le 27 décembre 1922 avec Henri Charles Georges David de Gheest (Paris, 15 décembre 1890 - 1942)
 Oscar Charles Joachim Murat (Paris, 18 janvier 1876 - Alexandrov, 23 décembre 1884)
 Michel Anne Charles Joachim Napoléon Murat (Alexandrov, 7 février 1887 - Paris, 8 juin 1941), qui épouse en premières noces à Paris le 5 février 1913 Helena Macdonald Stallo (Cincinnati, comté de Hamilton, Ohio, 5 septembre 1893 - Paris, 1 avril 1932), une héritière américaine de Cincinnati, et en deuxièmes noces à Paris le 25 septembre 1939 Isabelle McMillin (Manhattan, New York, comté de New York, New York, 7 septembre 1889 - Paris, 7 février 1952. Leur seul enfant : 
 Laure Louise Napoléone Eugénie Caroline Murat (Paris, 13 novembre 1913 - Manhattan, New York, comté de New York, New York, 10 mai 1986), épousée en premières noces à Cannes le 3 août 1931 (div. 1939) avec Jean-Paul Frank (St-Germain-en-Laye, 26 août 1905 - Los Angeles, comté de Los Angeles, Californie, 25 mai 1975), et épousée en deuxièmes noces en novembre 1939 (div.) avec le journaliste suisse Fernand Auberjonois (Lausanne, 25 septembre 1910 - Irlande, 27 août 2004), d'où l'acteur René Auberjonois.

Articles connexes 
 Maison Murat

Références

Liens externes 
 
 
 
 sports-references

Naissance en décembre 1851
Naissance dans le département de la Seine
Cavalier français
Décès en septembre 1912
Décès dans le 16e arrondissement de Paris
Décès à 60 ans
Cavalier aux Jeux olympiques de 1900
Louis Napoléon